Березники́ () — деревня в Волжском районе Республики Марий Эл Российской Федерации.
Расположена недалеко от реки Илеть, на Заволжско-Кокшайском тракте, соединяющем Волжск и Звенигово.

История 
Первые упоминания о деревне Березники встречается в документах за 1760—1764 гг. Здесь находился постоялый двор, начальником которого являлся Березников. Поскольку Березников был очень известным в округе, за деревней закрепилось название Березники. Марийское название деревни — Пӧртанур, что означает «дом в поле».

Среди местных жителей есть предание, что в деревню заходил Степан Разин по дороге на Казань и просил размещения в деревне с войском. Местные жители ему отказали, и Разину пришлось устроить стоянку в стороне от деревни. До сих пор на этом месте сохранился так называемый «Разин памаш» — колодец, который устроили разинцы.

Население

Знаменитые березниковцы 
 Н. Ф. Рыбаков — бывший государственный секретарь Республики Марий Эл, драматург и общественный деятель, народный писатель, лауреат Государственной премии
 Леонид Петрович Грузов — доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Марийской АССР.
 Андрей Иванович Сергеев — марийский советский деятель сельского хозяйства. Дважды кавалер ордена Ленина.

Примечания

Ссылки 
 Информационный ресурс Республики Марий Эл «12rus.ru»

Населённые пункты Волжского района Марий Эл